Il doppio del torneo di tennis ATP San Paolo 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Diego Pérez e Francisco Roig che hanno battuto in finale Christer Allgårdh e Carl Limberger 6-2, 7-6.

Teste di serie

 Pablo Albano /  Cássio Motta (primo turno)
 Javier Frana /  Christian Miniussi (primo turn)

 Christer Allgårdh /  Carl Limberger (finale)
 Royce Deppe /  Doug Eisenman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP San Paolo 1992
ATP Tour 1992